

Personnes 
 Famille de Soubiran
 Paul Émile Soubiran (1770-1855), espion français
 Henriette Aurélie Soubiran, princesse Ghika (1820-1904), femme de lettres, fille de Paul Émile Soubiran
 Marie-Thérèse de Soubiran (1834-1889), religieuse française
 André Soubiran (1910-1999), médecin et écrivain français

Lieux
Bahus-Soubiran 
Clermont-Soubiran
Lanne-Soubiran
Ponsan-Soubiran
Vielle-Soubiran

Cours d'eau
Gave d'Estom Soubiran

Homonymie de patronyme